

Miejscowości na Ukrainie
 Zalissia - dawnej nazwa miasta Zaleszczyki
 Zalissia – wieś w rejonie borszczowskim 
 Zalissia – wieś w rejonie czortkowskim 
 Zalissia – wieś w rejonie kozowskim 
 Zalissia – wieś w rejonie złoczowskim

Zobacz też 
 Zalesie